Critias puede referirse a:

 Critias, político y sofista griego del .
 Critias, diálogo de Platón.

No deben confundirse con Critios (también escrito Kritios), un escultor griego del .